Дже́йкоб Га́рри Магуа́йр (; родился 5 марта 1993, Шеффилд) — английский футболист, центральный защитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», в котором является капитаном, и национальной сборной Англии.

Клубная карьера

«Шеффилд Юнайтед» 

Гарри Магуайр родился в Шеффилде, Саут-Йоркшир. Выступал за футбольную академию клуба «Шеффилд Юнайтед». Дебютировал в основном составе 12 апреля 2011 года в матче против «Кардифф Сити».

В сезоне 2011/12 закрепился в основном составе «Шеффилд Юнайтед». 6 августа 2011 года забил свой первый гол за «клинков» в матче против «Олдем Атлетик». В октябре того же года подписал новый контракт с клубом до 2015 года. По итогам сезона 2011/12 «клинки» заняли 3-е место в Первой лиге и дошли до финала плей-офф за выход в Чемпионшип, однако проиграли в нём клубу «Хаддерсфилд Таун». Гарри Магуайр по итогам сезона получил обе награды «игрока сезона» в качестве лучшего игрока и лучшего молодого игрока «Шеффилд Юнайтед». Также он был включён в «команду года» Первой лиги в сезоне 2011/12.

17 октября 2012 года Магуайр забил 2 мяча в матче Трофея Футбольной лиги против «Ноттс Каунти» на «Медоу Лейн». 28 февраля 2013 года Магуайр провёл свой 100-й матч в стартовом составе «Шеффилд Юнайтед», притом что ему было 19 лет.

В июне 2014 года «Шеффилд Юнайтед» предложил Гарри улучшенный контракт на фоне интереса к защитнику со стороны клубов «Халл Сити» и «Вулверхэмптон Уондерерс». «Клинки» отвергли предложения о трансфере Магуайра в размере 1 млн и 1,5 млн фунтов от «Вулверхэмптона».

«Халл Сити» 
29 июля 2014 года Магуайр перешёл в «Халл Сити» за 2,5 млн фунтов, подписав с клубом трёхлетний контракт. Дебютировал за «тигров» 24 сентября 2014 года в матче Кубка Футбольной лиги против «Вест Бромвич Альбион». Его дебют в Премьер-лиге состоялся 20 декабря в матче против «Суонси Сити», в котором Магуайр вышел на поле, заменив травмированного Кертиса Дэвиса и отыграв всего 13 минут в этом матче, который «Халл» проиграл со счётом 1:0.

Сыграв всего шесть матчей за «Халл», 10 февраля 2015 года Магуайр отправился в одномесячную аренду в клуб «Уиган Атлетик». Через неделю он дебютировал за «латикс» в матче против «Рединга». 28 февраля он забил свой первый гол за «Уиган» матче против «Блэкпула», замкнув головой подачу Джермейна Пеннанта. По окончании срока аренды «Уиган» и «Халл Сити» договорились о её продлении до конца сезона.

Пока Магуайр выступал за «Уиган» на правах аренды, «Халл Сити» выбыл из Премьер-лиги. Сезон 2015/16 Магуайр провёл в Чемпионшипе. 28 мая 2016 года «Халл Сити» выиграл матч плей-офф Чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдей» на «Уэмбли», гарантировав себе возвращение в Премьер-лигу. Магуайр провёл в том сезоне 33 матча во всех турнирах.

В сезоне 2016/17 под руководством нового главного тренера «тигров» Майка Фелана Магуайр стал регулярным игроком стартового состава. 25 августа 2016 года Магуайр забил свой первый гол за «Халл Сити» в матче Кубка Футбольной лиги против «Бристоль Сити». 5 апреля 2017 года в матче против «Мидлсбро» Магуайр вышел на поле с капитанской повязкой и забил гол, который стал для него первым в Премьер-лиге. По итогам сезона он был признан «игроком года» по версии как болельщиков, так и игроков «Халл Сити».

«Лестер Сити» 
15 июня 2017 года Гарри перешёл в «Лестер Сити» за 17 миллионов фунтов, подписав с клубом пятилетний контракт. За новый клуб Магуайр дебютировал 11 августа в матче против лондонского «Арсенала». Спустя восемь дней Магуайр забил свой первый гол за «лис», успешно пробив головой с подачи Рияда Махреза. «Лестер» одержал в том матче победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0.

В мае 2018 года Магуайр был признан лучшим игроком сезона 2017/18 в составе «Лестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» 
5 августа 2019 года Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 80 млн фунтов, подписав с клубом шестилетний контракт с опцией продления ещё на один год. Он стал самым дорогим защитником в истории.

11 августа 2019 года дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Премьер-лиги против «Челси» на стадионе «Олд Траффорд». Матч завершился победой «Юнайтед» со счётом 4:0. 17 января 2020 года Магуайр был назначен капитаном команды.

Карьера в сборной 
Сыграл один матч за сборную Англии до 21 года против Северной Ирландии в ноябре 2012 года.

24 августа 2017 года тренер Гарет Саутгейт вызвал Магуайра в национальную сборную Англии на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против сборных Мальты и Словакии.

Дебют Магуайра в сборной состоялся 8 октября 2017 года в отборочном матче против сборной Литвы, в котором Гарри отыграл весь матч.

Магуайр был включён в состав сборной на чемпионат мира 2018 года в России. На турнире он забил свой первый гол за сборную Англии в матче 1/4 финала против сборной Швеции 7 июля.

Список матчей за национальную сборную 

Итого: 53 матча / 7 голов; 31 победа, 12 ничьих, 10 поражений.

Статистика

Достижения

Командные достижения 
 «Халл Сити»
 Победитель плей-офф Чемпионшипа: 2015/16

 «Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Кубка Английской футбольной лиги: 2022/23

 Сборная Англии
 Третье место Лиги наций УЕФА: 2018/19
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2020

Личные достижения 
 Член «команды года» в Лиге 1 (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Молодой игрок месяца Футбольной лиги: август 2011
 Молодой игрок года в «Шеффилд Юнайтед»: 2011/12
 Игрок года в «Шеффилд Юнайтед» (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Игрок года в «Халл Сити» по версии игроков: 2016/17
 Игрок года в «Халл Сити» по версии болельщиков: 2016/17
 Игрок сезона в «Лестер Сити»: 2017/18
 Игрок сезона в «Лестер Сити» по версии игроков: 2017/18
 Вошёл в символическую «команду турнира» Евро-2020

Личная жизнь 
Магуайр помолвлен с Ферн Хоукинс. У пары две дочери — Лилли Сейнт Магуайр  (род. апрель 2019 года) и Пайпер Роуз Магуайр (род. 9 мая 2020 года).

Примечания

Ссылки 

 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги 
 Профиль футболиста на сайте Футбольной ассоциации Англии 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»